Pedrafita puede referirse a:
Pedrafita do Cebreiro, concello de la provincia de Lugo.
Pedrafita do Cebreiro (parroquia), lugar y parroquia de dicho concello.
Pedrafita (Corgo), parroquia del concello de Corgo.
Pedrafita (Chantada), parroquia del concello de Chantada. 
Pedrafita (Guitiriz), parroquia del concello de Guitiriz.
Pedrafita (La Teijeira), parroquia del concello de La Teijeira.
Pedrafita de Camporredondo, parroquia del concello de Baralla.
Pedrafita (Baralla), lugar de dicha parroquia.
Pedrafita (Abadín), lugar de la parroquia de Candia, concello de Abadín.
Pedrafita (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Pacios, concello de Castro de Rey.
Pedrafita (Lugo), lugar de la parroquia de Santa Comba, concello de Lugo.
Pedrafita (Orol), lugar de la parroquia de Miñotos, concello de Orol.
Pedrafita (Outes), lugar de la parroquia de Valadares, concello de Outes.
Pedrafita (Puentes de García Rodríguez), lugar da parroquia de O Aparral, concello de Puentes de García Rodríguez.
Pedrafita (Tomiño), lugar de la parroquia de Tomiño, concello de Tomiño.
Pedrafita (Valga), lugar de la parroquia de Xanza, Valga|Xanza, concello de Valga.
Pedrafita do Courel, lugar de la parroquia de Meiraos, concello de Folgoso do Courel.